Das Herreneinzel (Rollstuhl) der Wimbledon Championships 2021 war ein Rollstuhltenniswettbewerb in London.

Vorjahressieger war Gustavo Fernández.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 

Herreneinzel
2021